Burckhardt steht für:

 Burckhardt, ein Familienname, insbesondere eines Basler Patriziergeschlechts (Namensträger und Namensvarianten siehe dort)
 Burckhardt Compression, ein Hersteller von Kompressoren
 Burckhardt (Mondkrater), benannt nach Johann Karl Burckhardt
 Burckhardt (Wisconsin), eine Gemeinde in Wisconsin
 ein anderer Name der alten Rebsorte Aramon

Siehe auch:
 Heinrich-Christian-Burckhardt-Medaille